Painted Ladies est une appellation générique américaine désignant les maisons de style victorien et édouardien peintes en trois couleurs ou plus afin de réhausser leur détails architecturaux.
Painted Ladies est une chanson du chanteur canadien Ian Thomas parue en 1973.